Agema ist der Familienname folgender Personen:

David Agema (* 1949), US-amerikanischer Politiker
Fleur Agema (* 1976), niederländische Politikerin